Les Idoles, pièce de théâtre de Marc'O sortie en 1966 ;
 Les Idoles, film de Marc'O sorti en 1967, tiré de la pièce ;
 Les Idoles (Busey's Run Away), deuxième épisode de la saison 6 de Malcolm, diffusé en 2004 ;
 Les Idoles, pièce de théâtre de Christophe Honoré sortie en 2018.